Kiss Kálmán (1843–1913) református lelkész, egyházi szakíró
 Kiss Kálmán (1898–1965) tanár, elemi iskolai igazgató
 Kiss Kálmán (1905–2002) rádiós szerkesztő
 Kiss Kálmán (1924–2000) mezőgazdász
 Kiss Kálmán (1939) tanár, költő, szerkesztő